Аккарачково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в центре района в 11 км к юго-востоку от центра города Великие Луки.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 6 жителей, на 2010 год — 12 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района